Kommunerna i Huelvaprovinsen är 79 till antalet. Huelvaprovinsen ligger i Andalusien, Spanien.

Provinskod: 21.



Källor och fotnoter

Instituto Nacional de Estadística per den 1 januari 2009 

Provinser i Andalusien
Spaniens kommuner